Fine (muziek), het Italiaanse woord voor "einde"  en gebruikt in de muziek om een slot dat midden in de compositie staat aan te geven
 Fine (album), album van Snailhouse
 Fine (nummer), nummer van Whitney Houston uit 2000

Personen
Anne Fine (1947), Brits schrijfster
Larry Fine (1902-1975), een Amerikaanse komiek
Reuben Fine (1914 -1993), een Amerikaanse schaker